Con il nome di Elisabetta Tudor sono note:

Elisabetta di York (1466-1503), figlia del re d'Inghilterra Edoardo IV e della di lui consorte Elisabetta Woodville, nota anche come Elisabetta Tudor in quanto, moglie (regina consorte) del re d'Inghilterra Enrico VII, il quale apparteneva al casato dei Tudor;
Elisabetta Tudor (1492-1495), figlia di Enrico VII d'Inghilterra e della di lui consorte Elisabetta di York;
Elisabetta Tudor (1533-1603), figlia del re d'Inghilterra Enrico VIII e della di lui seconda moglie Anna Bolena, divenuta Regina d'Inghilterra e d'Irlanda nel 1588 con il nome di Elisabetta I d'Inghilterra;
Elisabetta Tudor, nome d'arte di Lala Hasanova (nata nel 1978), scrittrice russo-azera di romanzi di fantascienza.